Sandžak, regija u Srbiji i Crnoj Gori
 sandžak (teritorijalna jedinica), teritorijalna jedinica Osmanskog Carstva
 Sandžak (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf, BiH